Le mot semence désigne notamment :

 en agriculture, une semence est une graine sélectionnée pour être semée ;
 par extension, la semence désigne le liquide séminal, le sperme ;
 la semence est un ensemble de très petits diamants ou perles ;
 en technique, une semence est un petit clou à tête large et à tige courte surtout utilisé par les tapissiers-garnisseurs ;
 la Semence, une rivière de Saône-et-Loire ;
 la fête de la semence est une fête traditionnelle de la région des Pays de la Loire qui a lieu quelques jours après la naissance d'un enfant ;
 Semence, une nouvelle de science-fiction de Frank Herbert.

Voir aussi
 La Semence, parabole évangélique
 La Semence de l'homme,  film italien de Marco Ferreri (1969).